Кубок Австралії з футболу 2017 — 4-й розіграш кубкового футбольного турніру у Австралії. Титул володаря кубка вперше здобув Сідней.

Календар

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 липня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 серпня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 серпня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 серпня 2017

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 серпня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 серпня 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 вересня 2017

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 жовтня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 жовтня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Австралії на soccerway 

2017
Австралія
2017 в австралійському спорті